Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2015 fand vom 28. Juni bis zum 5. Juli 2015 in Bangkok in Thailand statt. Es wurden ein Teamwettbewerb und fünf Einzelwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Herrendoppel

Setzliste 
 Choi Jong-woo / Seo Seung-jae (2. Runde)
 He Jiting / Zheng Siwei (Champion)
 Andika Ramadiansyah / Rinov Rivaldy (2. Runde)
 Lee Hong-sub / Lim Su-min (Halbfinale)
 Yahya Adi Kumara / Yantoni Edy Saputra (3. Runde)
 Arjun Madathil Ramachandran / Chirag Shetty (Viertelfinale)
 Muhammad Fachrikar / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (2. Runde)
 Po Li-wei / Yang Ming-tse (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Damendoppel

Setzliste 
 Apriyani Rahayu / Jauza Fadhila Sugiarto (3. Runde)
 Marsheilla Gischa Islami / Rahmadhani Hastiyanti Putri (3. Runde)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
 Nisak Puji Lestari / Rika Rositawati (Viertelfinale)
 Kim Hye-jeong / Park Keun-hye (Halbfinale)
 Ruethaichanok Laisuan / Kilasu Ostermeyer (Viertelfinale)
 Elaine Chua / Crystal Wong Jia Ying (3. Runde)
 Kuhoo Garg / Sonika Sai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herreneinzel

Setzliste 
  Firman Abdul Kholik (Viertelfinale)
  Cheam June Wei (4. Runde)
  Kantawat Leelavechabutr (Viertelfinale)
  Seo Seung-jae (Finale)
  Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
  Lin Guipu (Champion)
  Lu Chia-hung (Halbfinale)
  Satheishtharan Ramachandran (3. Runde)
  Vega Vio Nirwanda (Viertelfinale)
  Loh Kean Yew (4. Runde)
  Lee Jun-su (3. Runde)
  Panji Ahmad Maulana (4. Runde)
  Ryan Ng Zin Rei (3. Runde)
  Kittipong Imnark (2. Runde)
  Enzi Shafira (2. Runde)
  Ansal Yadav (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  He Bingjiao (Champion)
  Gregoria Mariska Tunjung 3. Runde
  Saena Kawakami (Viertelfinale)
  Ruselli Hartawan (1. Runde)
  Supanida Katethong 3. Runde
  Chen Yufei 3. Runde
  Natsuki Nidaira (Viertelfinale)
  Pornpawee Chochuwong (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
 Choi Jong-woo / Kim Hye-jeong (Finale)
 Arjun Madathil Ramachandran / Kuhoo Garg (2. Runde)
 Beno Drajat / Yulfira Barkah (Viertelfinale)
 Yantoni Edy Saputra / Marsheilla Gischa Islami (2. Runde)
 Pakin Kuna-Anuvit / Kwanchanok Sudjaipraparat (1. Runde)
 Fachriza Abimanyu / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 He Jiting / Du Yue (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Weblinks 
Teams
Einzeldisziplinen

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2015
Badminton 2015
Badmintonwettbewerb in Bangkok